

Personnalités 

 Francis Lassus (né en 1961) : musicien français de jazz
 Jean Lassus (1903-1990) : directeur des antiquités de l'Algérie
 Jean-Baptiste-Antoine Lassus (1807-1857) : architecte français
 Marc Lassus (né en 1938) : ingénieur physicien français
 
 Roland de Lassus (1532-1594) : compositeur franco-flamand

Famille de Lassus 

 Jean-Pierre de Lassus (1694-1758), capitoul de Toulouse.
 Marc de Lassus (1829-1897), homme politique français.
 Étienne de Lassus Saint-Geniès (1887-1979), industriel français.
 Jean-Pierre de Lassus Saint-Geniès (1914-2010), général de corps d'armée français.
 Gaston de Lassus Saint-Geniès (1893-1965), général français.
 Gérard de Lassus Saint-Geniès (1922-2003), général français.
 Dysmas de Lassus (1956), moine français, ministre général des Chartreux depuis 2014.

Localités 

 Tramont-Lassus : commune française, située dans le département de Meurthe-et-Moselle
 Lassus, un hameau de la commune de Hamoir, en Belgique.